Das Wort Linkspartei bezeichnet: 

 Politische Linke, allgemein eine politische Partei des linken Spektrums 
 Die Linke (ugs. Linkspartei), eine politische Partei in Deutschland
 Linkspartei.PDS, eine ehemalige politische Partei in Deutschland (2005–2007), hervorgegangen aus der Partei des Demokratischen Sozialismus
 Sozialistische Linkspartei, eine politische Partei in Österreich 
 Democratici di Sinistra, eine politische Partei in Italien
 Eesti Vasakpartei, eine politische Partei in Estland
 Vänsterpartiet, eine politische Partei in Schweden
 Parti de Gauche, eine politische Partei in Frankreich